Svetovno prvenstvo v snookerju 1927 je bilo prvo svetovno prvenstvo v snookerju v zgodovini. Potekalo je na različnih lokacijah, finale pa je potekalo maja 1927 na prizorišču Camkins Hall v Birminghamu, Anglija. 

Prvenstvo je organiziral Joe Davis in ga nato tudi osvojil, v finalu je porazil Toma Dennisa z 20-11. Najvišji niz prvenstva je bil niz 60 točk, ki ga je ustvaril Albert Cope.

Nagradni sklad 
Prijavnina za vseh deset udeležencev je znašala 5 gvinej (105 šilingov). Denar, zbran od prijavnin, se je nato razdelil med nagradni sklad in Biljardno zvezo, ki je svoj delež od prijavnin porabila za nabavo pokala, ki je stal 19 £. 

Zmagovalec prvenstva Joe Davis je tako za zmago prejel 6 funtov in 10 šilingov, kar je danes približno enako 280 funtom.

Izidi 

Joe Davis je s svojimi nasprotniki v četrtfinalu, polfinalu in finalu odigral vse možne frame. Primer: čeprav so se četrtfinali igrali na največ 15 framov, se igralca nista ustavila, ko je Davis dobil 8 framov in sta nadaljevala z igro, dokler nista dokončala 15 framov.

Viri

1927
1927 v športu